Лобаскинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Лобаскинское сельское поселение — в Атяшевском районе Республики Мордовия.
 Лобаскинское сельское поселение — в Ичалковском районе Республики Мордовия.